

Geografia 
 Spagna
 Cepeda – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cepeda la Mora – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Magaz de Cepeda – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Argentina
 Cepeda – comune della provincia di Santa Fe, Dipartimento di Constitución

Persone 
 Álvaro Cepeda Samudio – scrittore, giornalista e regista colombiano
 Angie Cepeda – attrice colombiana, sorella di Lorna
 Enrique Cepeda Caballero – ex atleta paralimpico cubano, ipovedente
 Francisco Cepeda – ciclista su strada spagnolo, morto durante il Tour de France 1935
 Lorna Cepeda – attrice colombiana, sorella di Angie
 Marlén Cepeda – ex cestista cubana
 Marina Cepeda Fuentes – giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica spagnola naturalizzata italiana
 Orlando Cepeda – ex giocatore di baseball portoricano, introdotto nella National Baseball Hall of Fame nel 1999
 Rolando Cepeda – pallavolista cubano, opposto
 Williams Alarcón Cepeda – calciatore cileno, centrocampista

Pagine correlate 
 Battaglia di Cepeda
 Jefferson Cepeda